Очищенная вода — вода, прошедшая процедуру очистки от загрязнений для дальнейшего её использования для питья или в промышленных целях. Ранее наиболее часто встречающейся формой очищенной воды являлась дистиллированная вода, но в настоящий момент всё большее распространение получает вода, очищенная с помощью других принципов: , обратного осмоса, , микрофильтрации, ультрафильтрации, ультрафиолетового окисления, . Комбинация нескольких методов очистки используется для получения сверхчистой воды, содержание примесей в которой измеряется частями на миллион () или частями на миллиард (). Очищенная вода используется в медицине, науке, промышленности. В зависимости от задач приготавливается вода разной степени очистки.

Классификация 
Допустимое содержание примесей зависит от применяемого стандарта и типа очищенной воды.

*Вода типа I приготавливается дистилляцией или другими идентичными процессами, с последующей доочисткой фильтрами смешанного действия из ионообменных материалов и мембранным фильтром 0.2 мкм. Вода, поступающая на этап финальной доочистки, должна иметь удельную электрическую проводимость не более 20 мкСм/см при 298 К (25 °C).
**Вода типа II приготавливается дистилляцией с использованием перегонного аппарата, предназначенного для производства воды с удельной электрической проводимостью менее 1.0 мкСм/см при 298 К (25 °C). Ионный обмен, обратный осмос и органическая адсорбция могут потребовать в дополнение к дистилляции, если требуемая чистота не может быть получена с помощью одной только дистилляции.
***Вода типа III приготавливается дистилляцией, ионным обменом, непрерывной электродеионизацией, обратным осмосом или комбинацией этих методов, с последующей доочисткой мембранным фильтром 0.45 мкм.
****Вода типа IV приготавливается дистилляцией, ионным обменом, непрерывной электродеионизацией, обратным осмосом, электродиализом или комбинацией этих методов.

В фармацевтике и медицине применяется следующие типы воды (фармакопейные статьи указаны для нефасованной воды):
 Вода очищенная () нормируется фармакопейной статьёй ФС.2.2.0020.15 (ГФ XIII издания), применяется для производства и растворения лекарственных средств, производства воды для инъекций и проведения испытаний лекарственных средств.
 Вода для инъекций () нормируется фармакопейной статьёй ФС.2.2.0019.15 (ГФ XIII издания), отличается от очищенной воды более строгими требованиями к электропроводности, а также стерильностью и апирогенностью.

Примечания 

Вода
Химия воды